Haarnadelschleife oder Haarnadel-Schleife steht für:
 β-Schleife, ein Sekundärstrukturmotiv von Peptiden und Proteinen
 Haarnadelstruktur, Struktur der RNA und DNA